Элгу́джа Гео́ргиевич Хинтиби́дзе (; ) — советский и грузинский филолог, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии (2013; член-корреспондент с 1997). Лауреат Премии имени И. А. Джавахишвили АН ГрузССР (1984).

Биография 
Родился 7 июня 1937 года в Тбилиси, Грузинской ССР.

С 1956 по 1960 год обучался на филологическом факультете Тбилисского государственного университета, по окончании которого получил специальность педагога по языку и литературы.

С 1963 года на педагогической работе в Тбилисском государственном университете в должности преподавателя, с 1965 года — доцент и одновременно с 1965 по 1966 год — заместитель декана филологического факультета, с 1974 года — профессор кафедры литературы и одновременно с 1976 по 1985 год — декан филологического факультета, с 1985 по 1993 год — проректор по научной работе этого университета и одновременно с 1988 по 2006 год — заведующий лабораторией литературных связей.

С 1992 года — руководитель картвелологического научного центра, с 2000 года — заведующий кафедрой истории древней грузинской литературы при факультете гуманитарных наук Тбилисского государственного университета. С 2006 года — директор Института истории АН Грузии.

Научно-педагогическая деятельность и вклад в науку 
Основная научно-педагогическая деятельность Э. Г. Хинтибидзе был связан с вопросами в области грузино-европейских литературных отношений и грузино-византийских литературных отношений.

С 1976 по 2018 год занимался преподавательской и научной работе в международных высших и научных учебных заведениях, в том числе таких стран как Россия в том числе Санкт-Петербург и Москва, Армения, Азербайджан,Англия, Финляндия, Канада, Португалия Италия, США, Иран, Испания, Германия, Болгария.

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Грузинские редакции „Книги упражнений“ Василия Каппадокийского», в 1974 году защитил докторскую диссертацию на соискание учёной степени доктор филологических наук по теме: «Мировоззренческие проблемы в художественной системе „Вепхисткаосани“». В 1977 году ему присвоено учёное звание профессор. В 1997 году был избран член-корреспондентом, а в 2013 году — действительным членом НАН Грузии. Э. Г. Хинтибидзе было написано более двухсот сорока научных работ, в том числе монографий, и научных статей на различных языках мира.

Библиография 
 Грузинские редакции «Книги упражнений» Василия Каппадокийского. — Тбилиси, 1963. — 300 с.
 Мировоззренческие проблемы в художественной системе «Вепхисткаосани». — Тбилиси, 1970. — 475 с.
 «Мученичество Шушаник» и древнейшая византийская литература. — Тбилиси : Мецниереба, 1978. — 14 с.
 Византийско-грузинские литературные связи. — Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1979. — 35 с.
 Вопросы византийско-грузинских литературных взаимоотношений в исследованиях К. С. Кекелидзе. — Тбилиси : Мецниереба, 1979. — 15 с.
 Афонская грузинская литературная школа / Э. Г. Хинтибидзе. — Тбилиси : Ганатлеба, 1982. — 148 с.
 К истории грузинско-византийских литературных взаимоотношений / Элгуджа Хинтибидзе. — Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1982. — 447 с.
 Грузинско-византийские литературные взаимоотношения / Э. Г. Хинтибидзе. — Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1989. — 353 с. ISBN 5-511-00097-3

Награды 
 Премия имени И. А. Джавахишвили АН Грузинской ССР (1984)

Примечания 

Филологи СССР
Филологи Грузии
Выпускники Тбилисского государственного университета
Преподаватели Тбилисского государственного университета